Muzeum Narodowe (deutsch Nationalmuseum) ist Namensbestandteil mehrerer Museen in Polen:

 Nationalmuseum (Breslau)
 Nationalmuseum (Danzig)
 Nationalmuseum in Krakau
 Nationalmuseum (Posen)
 Nationalmuseum Warschau